Лу́дакрис (, ), наст. имя Кристофер Брайан Бриджес (, род. 11 сентября 1977) — американский рэпер и актёр. Наряду с участниками дуэта OutKast, Ludacris стал одним из первых и наиболее влиятельных исполнителей в жанре южный рэп. За свою карьеру выпустил 8 альбомов, из которых наиболее известными стали Release Therapy (2006) и Theater of the Mind (2008), последний альбом вышел в марте 2015 года. Также Крис снялся в ряде фильмов, в том числе «Столкновение» (2004) и «Геймер» (2009), но наиболее известен в качестве актёра стал благодаря роли Теджа Паркера в серии фильмов «Форсаж».

Музыкальная карьера

Начало карьеры 
Он работал как редактор радио под псевдонимом DJ Chris Lova Lova в Атланте на хип-хоп станции Hot 97.5. В настоящее время находится на волне 107,9. Потом его заметил продюсер / рэпер Timbaland.

Back For The First Time (2000) 

Ludacris выпустил свой главный дебютный альбом, Back For The First Time, в октябре 2000 года. Альбом достиг четвёртой позиции в чартах, и имел большой успех. Ludacris оставил свой след в индустрии синглами, такими как «Southern Hospitality» и «What's Your Fantasy». Участие в альбоме принимали I-20, Lil Fate, Shawnna, Pastor Troy, Timbaland, Trina, Foxy Brown, UGK, и другие. Ludacris заявил в интервью на MTV в хип-хоп программе Direct Effect, что он выбрал свой сценический псевдоним на основании того что он хотел вставить в псевдоним своё имя Крис.

Word of Mouf (2001) 

Ludacris оперативно завершил создание своего следующего альбома, Word of Mouf, и выпустили его в конце 2001 года. Видеоклип на сингл «Rollout (My Business)», был номинирован на VMA 2002. В альбоме присутствуют такие песни: «Saturday (Oooh Oooh!)» с Sleepy Brown, «Move Bitch» с Mystikal и I-20, и «Area Codes» с Nate Dogg.

Chicken-n-Beer (2003) 

Весной 2003 года Ludacris вернулся на музыкальную сцену после короткого перерыва с новым синглом «Act a Fool» из саундтрека к фильму «Двойной форсаж». Примерно в то же время он выпустил ещё один альбом Chicken-n-Beer, получившим, как обычно, лишь ограниченную часть радиоэфира. Участие в альбоме принимали Playaz Circle, Chingy, Snoop Dogg, 8Ball & MJG, Lil 'Flip, I-20, Lil Fate, и Shawnna.

Осенью 2003 года Ludacris выпустил новый сингл «Stand Up», который появился на обложке альбома Chicken-n-Beer. Попав на первое место в Billboard Hot 100, клип и музыка получили высокую ротацию на городских радиостанциях, а также на MTV, MTV2 и BET. К Ludacris’у были предъявлен иск группой из Нью-Джерси IOF, они утверждали, что «Stand Up» похож на одну из их песен, но в июне 2006 года суд присяжных признал, что песня не нарушает авторские права. «Я надеюсь, что 15 минутами славы они остались довольны», — сказал Ludacris после вынесения приговора.

Следующий сингл «Splash Waterfalls» был выпущен в начале 2004 года. Он получил успех на городском радио. На эту песню был снят самый сексуальный видеоклип. Ludacris тем не менее выпустил R&B-ремикс этой песни с Raphael Saadiq. Ludacris получил свою первую «Грэмми» вместе с Usher’ом и Lil Jon’ом благодаря песне «Yeah!». Следующим синглом Ludacris выпустил «Blow It Out».

The Red Light District (2004) 

Ludacris принял более серьёзный подход к своему четвёртому альбому The Red Light District. Ludacris снял клип на сингл «Get Back», в котором он был как Халк, которого раздражали средства массовой информации и предупредил критиков оставить его в покое. Он впервые появился на Saturday Night Live в качестве специально приглашенного гостя. Исполнители принимавшие участие в альбоме Nas, DJ Quik, DMX, Trick Daddy, Sleepy Brown и новичок Хип-хоп индустрии Bobby Valentino. Альбом дебютировал на первой строчке Billboard Charts.

Release Therapy (2006) 

Release Therapy был помещён на девятое место самых долгожданных альбомов 2006 года. Альбом был выпущен 26 сентября 2006 года. Ludacris решил сделать двухсторонний компакт-диск : на одной стороне Release на другой Therapy. В Альбоме принимали участие Pharrell, R. Kelly, Young Jeezy и другие. Первый сингл «Money Maker», который вместе с Pharrell’ом, был выпущен 17 июля 2006 года в США."Money Maker" достиг первого места на «BET». Его второй сингл, «Grew Up a Screw Up», с Young Jeezy этим похвастать не мог. Его третий сингл «Runaway Love», вскоре взлетел на номер один в Billboard Rap в США. Его альбом затем достиг первого места в Billboard 200 чартах с объёмом продаж 309 000 за первую неделю. С выходом этого альбома, Ludacris сделал изменения со своим музыкальным стилем. Новый альбом собирает в себе черты беззаботного настроения его предыдущих альбомов, и представляется темная сторона.

Theater of the Mind (2008) 

Theater of the Mind вышел 24 ноября 2008 года, а в апреле 2008 года, сингл «Stay Together» появился на xxlmag.com; предположительно из нового альбома. В интервью журналу Complex Magazine Ludacris заявил, что в альбоме присутствуют Chris Brown, Lil Wayne, Rick Ross, T.I., Plies, Common, T-Pain, Jay-Z, Nas и The Game.В альбоме попал T.I. с синглом «Wish You Would» . Альбом дебютировал под номером пять на Billboard 200 с 213493 проданных за первую неделю копий. Альбом был выпущен в тот же день, как и Канье Уэст 808s & Heartbreak, который взял первое место. Его первый сингл «What Them Girls Like», с Chris Brown и Sean Garrett, был # 33 в Billboard 100. Его второй сингл, «One More Drink», с T-Pain, на # 24 в Billboard 100. Третий официальный сингл является «Nasty Girl», с Plies.

Личная жизнь 
У Ludacris есть две дочери от прошлых отношений: Шайла Скотт (род. 1996) и Карма Кристин Бриджес (род. 10 августа 2001).

С 2009 года встречается с габонской моделью Eudoxie. Несмотря на отношения с Eudoxie, имеет дочь Кай Белла Бриджес (род. 9 декабря 2013) от его давней подруги Тамики Фуллер. 26 декабря 2014 года Ludacris и Eudoxie обручились в Коста-Рике. Бракосочетание прошло позднее в тот же день. У супругов две дочери — Кэйденс Гаэлль Бриджес (род. 4 июля 2015) и Чэнс Ояли Бриджес (род. 28 июля 2021).

Дискография 

Альбомы
 Back for the First Time (2000)
 Word of Mouf (2001)
 Chicken-n-Beer (2003)
 The Red Light District (2004)
 Release Therapy (2006)
 Theater of the Mind (2008)
 Battle of the Sexes (2010)
 Ludaversal (2015)

Совместные альбомы
 Golden Grain (2002)
 Ludacris Presents: Disturbing tha Peace (2005)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Official Def Jam Site
 The Ludacris Foundation
 Ludacris на MTV

Рэперы США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200
Победители MTV Video Music Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Исполнители Def Jam Recordings
Рэперы, известные под псевдонимами
Исполнители южного хип-хопа
Выпускники Университета штата Джорджия